Kleinholz steht für:
 diverses feineres Brennholz, siehe Restholz
 kurz abgelängtes und gespaltenes Holz, siehe Scheitholz (Brennstoff)

Kleinholz heißen:
 Hans-Jürgen Kleinholz (* 1945), deutscher Fußballspieler
 Kleinholz (Kufstein), Stadtteil von Kufstein, Tirol (Wallfahrtskirche Kleinholz)
 Eisbahn Kleinholz, Stadion in Olten, Schweiz